Sinú (rivier), een rivier in het Colombiaanse departement Córdoba
Zenú, een indiaanse cultuur rondom de Sinú